język pyu (papuaski)